Epiderme é um termo usado em biologia para diferentes tecidos:
Epiderme (botânica) - camada celular exterior das plantas
Epiderme (pele) - camada exterior da pele em humanos e outros vertebrados
Epiderme (zoologia) - camada de células que cobre o corpo de animais mais complexos que as esponjas

Desambiguação